SHN steht für:
 Shorten, ein digitales Verfahren zur Audiodatenkompression
 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (ISO-3166-Ländercode)
 Bahnhof Hanweiler-Bad Rilchingen (DS100-Code)
 Sanderson Field (IATA-Code), Flugplatz von Shelton (Washington)

shn steht für:
 Shan (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Shan in Myanmar

Abkürzung